Сезон 2013 Российского Гоночного Чемпионата (Russian Racing Championship, RRC). Стал вторым и заключительным сезоном чемпионата и Кубка России, проводимым в рамках серии RRC и 21-м сезоном розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам.

В рамках гоночной серии проводились соревнования в четырёх классах: Туринг, Суперпродакшн, Туринг-Лайт и Национальный. По ходу каждого из этапов участники классов Туринг и Суперпродакшн выступали в одном заезде «Объединённый 2000», участники классов Туринг-Лайт и Суперпродакшн выступали в одном заезде «Объединённый 1600».

Чемпионом класса «Туринг» после долгих разбирательств был объявлен  (на это звание также претендовал Олег Петриков, набравший больше очков, но по правилам RRC у участников вычитались два худших результата сезона. Однако, было не совсем понятно, стоит ли при этом учитывать несостоявшийся этап на Тольятти Ринге. В конечном итоге было принято решение этот этап во внимание не принимать, и с учётом вычета двух худших результатов, чемпионом был объявлен Михаил Грачёв). Чемпионом «Суперпродакшна» стал Владимир Стрельченко, личный зачёт «Туринг-Лайта» выиграл Павел Кальманович, а в «Национальном» лучшим стал Егор Санин.

Команды и пилоты

Результаты гонок 
Изначально был запланирован календарь, состоящий из восьми этапов. Однако проведение заключительного этапа на городской трассе «Тольятти-Ринг» до последнего момента оставалось под вопросом. Этап был запланирован на День машиностроителя и должен был быть проведён совместно с кубком «Лада Гранта». Но на протяжении всего сезона многие гонщики и команды высказывали опасения по поводу безопасности трассы. 6 сентября в Российскую Автомобильную Федерацию по инициативе Андрея Севастьянова было направлено письмо, под которым подписалось более 20 гонщиков, с просьбой перенести этап на стационарную трассу. В письме утверждалось, что трасса не обладает достаточными зонами вылета, а гоночное полотно ничем не отделено от фонарных столбов и обычных уличных бордюров. В ответном письме РАФ заявила, что проблемы безопасности, а также размещения команд, будут решены и гонка пройдёт, как и планировалось, на трассе в Тольятти.

27 сентября участники чемпионата прибыли в Тольятти и начали тренировки перед этапом. Серьёзных аварий, если не считать переворота Романа Агошкова из класса «Национальный», не случилось. Но недовольные качеством трассы команды настояли на отмене гонок. Формальная причина — отказ от изменения формата гонок. Дело в том, что организаторы этапа настаивали, чтобы гонщики RRC провели только одну гонку за этап вместо традиционных двух, иначе не успевали выступить гонщики Кубка Lada Granta. Но по регламенту RRC, каждый этап должен обязательно состоять из двух гоночных заездов. Для изменения регламента необходимо согласие всех команд. Но такой расклад устроил только участников класса «Суперпродакшн». В итоге только в этом классе состоялась официальная гонка. Кроме того, некоторые участники «Национального» согласились принять участие в неофициальном заезде, который не пошёл в зачёт RRC. Причём в этой гонке приняли участие даже пилоты команды «ВПК Спорт», не давшие согласия на изменение регламента. Победителем не засчитанного заезда стал Айдар Нуриев.

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт 
В таблице показано количество очков, набранных представителями команды за гонку.

Отчёт

Второй этап 
Первая гонка «Объединённого 1600» прошла под дождём. Старт был дан за сэйфети-каром, который возил гонщиков за собой на протяжении четырёх кругов. Затем машине безопасности пришлось ещё раз выезжать на трассу из-за переворота Василия Мезенцева. Победу одержал , обогнавший Андрея Севастьянова на последнем круге. Третьим финишировал Кальманович, а в «Национальном» победу одержал Айдар Нуриев.

Первую гонку в двухлитровом классе выиграл  на дизельном «СЕАТ Леон». Курский гонщик в этом году выступал в  на полном расписании, а на Moscow Raceway он одновременно выступал в RRC и WTCC, проведя и там и там единственную гонку в сезоне. С поула стартовал Владимир Шешенин, но уже на первом круге пропустил вперёд Карамышева, а затем уступил ещё и своему напарнику Алексею Дудукало. Шешенин затем оборонял свою позицию от пары BMW под управлением Грачёва и Петрикова, гонщики несколько раз менялись местами на трассе, но в итоге Шешенин всё таки смог удержать подиумную третью позицию. Александр Львов на BMW более старой модели оформил победу в классе «Супрерпродакшн», опередив Стрельченко и Добровольского.

Во второй гонке двухлитрового класса прорыв Карамышева был остановлен красными флагами. Гонка была остановлена из-за серьёзной аварии Станислава Минского и Виктора Козанкова. В конце длинной прямой прорывавшийся на более быстрой машине класса «Туринг» Минский не смог вовремя затормозить и на большой скорости врезался в уже поворачивающий «Рено Клио» Виктора Козанкова. Обе машины серьёзно пострадали, а гонщики были доставлены в больницу. Заезд был остановлен, к этому моменту в классе «Туринг» лидировали «Гранты» Дудукало и Шешенина, Карамышев шёл третьим. В «Суперпродакшне» тройка лидеров выглядела так: Добровольский, Стрельченко и Голубев.

Стартовавший первым во втором заезде «Объединённого 1600» Евгений Каретников не справился с управлением и вылетел с трассы, задев при этом Родиона Шушакова. Обе машины не смогли продолжить гонку. В лидеры вышел Андрей Севастьянов на «Поло», который и закончил гонку первым, но затем был дисквалифицирован после взвешивания. Черевань, Удалёнков и Кальманович в итоге оказались лучшими в «Туринг-Лайте», а в «Национальном» самыми быстрыми стали Егор Санин, Сергей Шалунов и Дмитрий Брагин.

Третий этап 
Квалификация к третьему этапу прошла на сырой трассе. Михаил Грачёв взял поул в классе «Туринг». За ним стартовали две «Лады» — «Гранта» Дудукало и «Приора» Нуждина. Андрей Севастьянов на «Фольксвагене» выиграл квалификацию в «Туринг-Лайте» с преимуществом 1,5 секунды. Вторым стал Артём Кабаков на «Фольксваген Поло» довольно старой модели, третьим — Владимир Удалёнков на новейшей модификации «Фиесты». Дмитрий Брагин стал лучшим в квалификации «Национального», причём он ехал уже по подсохшей трассе, поэтому на более слабой по сравнению с «Туринг-Лайтом» технике, он уступил лишь трём гонщикам «Туринг-Лайта».

Всю первую гонку «Туринга» лидировал Михаил Грачёв. Алексей Дудукало поначалу его преследовал, но затем столкнулся с техническими проблемами и был вынужден сойти. На второе место вышел Олег Петриков. Третьим стал Владимир Шешенин на «Гранте». В «Суперпродакшне» же победу одержал Дмитрий Добровольский на «Опеле», вторым финишировал Сергей Голубев, а обладатель поула Павел Яшин — лишь третьим.

Сергей Нуждин на «Приоре» первым стартовал во втором заезде «Объединённого 2000» так как в первом заезде финишировал шестым, но сразу после старта потерял две позиции и до конца гонки ехал третьим. Михаил Грачёв в борьбе за лидерство обогнал Владимира Шешенина, после чего уверенно довёл гонку до победы. Позади в борьбе столкнулись Алексей Дудукало и Олег Петриков. Петриков был вынужден менять повреждённое колесо, потому финишировал лишь 13-м в абсолютном зачёте двухлитрового заезда, Дудукало гонку продолжил, но был дисквалифицирован за это столкновение. Андрей Артюшин стал лучшим в «Суперпродакшне».

Андрей Севастьянов провёл обе гонки 1600-кубового класса уверенно, одержав две победы. Удалёнков и Кальманович («Форд Фиеста» и «Лада Калина» соответственно) попали оба раза на подиум, Артём Кабаков финишировал четвёртым. Обладатель поула в «Национальном» Дмитрий Брагин сошёл в первом заезде, во втором прорвался до шестой позиции. Подиум в обоих гонках выглядел одинаково: Акиниязов, Санин и Гольцова.

Четвёртый этап 
Протокол квалификации «Объединённого 2000» возглавил Владимир Шешенин на «Ладе», чуть хуже время показали две БМВ — Грачёва и Петрикова, Дудукало замкнул четвёрку лучших. Среди пилотов «Объединённого 1600» лучшим в квалификации вновь стал Андрей Севастьянов, Артём Кабаков, который уже по ходу прошлого этапа сменил «Фольксваген Поло» старого поколения на новую «Фиесту», показал второе время. Дмитрий Брагин стал лучшим в классе «Национальный».

На старте первой гонки двухлитрового класса Алексей Дудукало вырвался на второе место, Шешенин сохранил первое стартовое место, таким образом, две «Гранты» лидировали в первой части гонки. Но гонщики «A.M.G. Motorsport» оказывали давление на гонщиков «Лады», в итоге Дудукало пропустил их вперёд, а затем столкнулся со Степановым на СЕАТе, потеряв время, а темп Шешенина к концу гонки заметно упал (возможно, сказался износ покрышек), пропустил сразу нескольких гонщиков, финишировал шестым (однако, эта позиция позволит ему стартовать с поула во второй гонке этапа), а дуэт «A.M.G. Motorsport» Грачёв-Петриков приехал к финишу первым.

На старте первой гонки «Объединённого 1600» произошёл контакт между стартовавшим вторым Артёмом Кабаковым и стартовавшим шестым Владимиром Череванем. В результате, автомобиль Кабакова вылетел с гоночного полотна и обратно вернуться не смог, а на второе место вышел Владимир Удалёнков (стартовал третьим). Тот так и финишировал позади Андрея Севастьянова. Павел Кальманович на «Калине» выиграл в борьбе с Родионом Шушаковым на «Форде Фиеста» и финишировал на подиуме. Андрей Масленников стал лучшим в «Национальном» классе.

Во второй гонке старшего заезда с первой линии стартовали две «Лады», но Алексея Дудукало вскоре смог пройти Олег Чеботарёв на БМВ. В это время их обоих попытался пройти лидер чемпионата Михаил Грачёв, но ошибся и в итоге столкнулся с Чеботарёвым. Грачёв после этого сошёл, а Олег Чеботарёв откатился назад, остаток гонки проводил с открытой задней дверью. Две «Лады» вновь лидировали, но недолго — сперва из-за поломки коробки передач сошёл лидер гонки Шешенин, затем Олег Петриков прошёл Алексея Дудукало. Вскоре Петриков допустил ошибку, выехав на траву, пропустил Дудукало вперёд, затем опять догнал и обогнал. На финише гонщиков разделяли шесть секунд. Ещё в пяти секундах позади финишировал Роман Голиков на БМВ, четвёртое место досталось Сергею Нуждину на «Приоре». Александр Львов на БМВ более старой модели выиграл зачёт «Суперпродакшн», финишировав девятым ва абсолютном зачёте, в секунде от него финишировал Андрей Юшин на «Хонде».

С первого ряда во второй гонке заезда «Объединённого 1600» стартовали гонщики на «Пежо» — Евгений Каретников и Владимир Черевань. Черевань выиграл старт, но вскоре Родион Шушаков обогнал оба «Пежо» и вышел в лидеры. Затем перевернулся гонщик «Национального» Раис Минниханов и на трассе появился автомобиль безопасности. После рестарта среди лидеров заезда произошло несколько перестановок и на финиш первым приехал вновь Андрей Севастьянов на новом «Фольксваген Поло», чуть позади финишировали Павел Кальманович и Владимир Удалёнков.

Пятый этап 
Число участников соревнований на пятом этапе пополнил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который планировал принять участие в обоих казанских этапах, но смог участвовать лишь в этом.

Квалификацию «Туринга» выиграли две «Лады»: Дудукало — первый, Шешенин — второй. Но в первой гонке этапа Шешенин не смог выдержать высокого темпа гонки и его прошли оба гонщика «A.M.G. Motorsport» — Грачёв и Петриков, а вот Дудукало в гонке лидировал от старта до финиша и выиграл у пары БМВ более девяти секунд. Владимир Стрельченко стал лучшим в классе «Суперпродакшн». Зато вторая гонка прошла крайне успешно для гонщиков БМВ, а вот пилотам «Лады» не повезло — Шешенин финишировал лишь пятым, а Дудукало и вовсе сошёл после контакта с Грачёвым. Грачёв, к слову, в этом инциденте вообще не пострадал, и довёл гонку до победы. Вторым финишировал его партнёр по команде Олег Петриков, третье и четвёртое места достались гонщикам команды «НПК Эллирон» Голикову и Чеботарёву. В «Суперпродакшне» вторую победу подряд одержал Владимир Стрельченко из команды Центра технических видов спорта.

Андрей Севастьянов в очередной раз выиграл квалификацию в «Туринг-Лайте», лидировал всю первую гонку, но был дисквалифицирован за неподчинение приказам отбыть штраф стоп-энд-гоу за нарушение процедуры старта. Так весь подиум заняли гонщики команды «Зенит Моторспорт»: Удалёнков, Кабаков и Шушаков, все — на «Форд Фиеста». Среди гонщиков «Национального» лучшим стал Дмитрий Брагин. Во второй гонке с последнего ряда стартовали Андрей Севастьянов (из-за дисквалификации) и Павел Кальманович (из-за технической неисправности). Оба по ходу гонки прорывались вперёд — Севастьянов до восьмой позиции, а Кальманович финишировал вторым. Победу одержал Артём Кабаков, третьим — Владимир Удалёнков. Брагин вновь одержал победу в «Национальном».

Шестой этап 
В тренировках перед этапом участие приняли Николай Грязин на «Форд Фиеста» и Владимир Черевань, сменивший «Пежо 207» на «СЕАТ Ибица», ранее участвовавший в кроссовых гонках. Но у обоих участников возникли проблемы с двигателями и поэтому в квалификации они не участвовали.

Субботние квалификации и гонки проходили при переменчивых погодных условиях — трассу то поливал дождь, то она подсыхала. В такой ситуации в квалификации «Туринга» сильнее других оказались «Лады»: Шешенин и Дудукало показали соответственно первое и второе время. Андрей Севастьянов выиграл квалификацию 1600-кубового класса.

В первой гонке старшего класса выигрышной оказалась тактика заводской команды «Лада». Гонщики, ушедшие в бой с первого ряда, решили ехать на шинах для сухой погоды, в то время как их главные конкуренты в чемпионате — пилоты «A.M.G. Motorsport» сделали ставку на дождевые шины. После старта «Лады» сохранили лидирующие позиции, но БМВ команды «A.M.G. Motorsport» казались более быстрами. Но затем трасса подсохла и Шешенин с Дудукало стали отрываться от преследователей. Однако Владимира Шешенина подвела коробка передач, и ему пришлось сойти. Лидером стал Дудукало, так он и довёл гонку до победы, позади оказались Грачёв и Петриков, Роман Голиков стал четвёртым. Виктор Козанков, который вновь пересел на «Рено Клио» (после аварии на втором этапе его первый автомобиль пришёл в негодность и он использовал Honda Civic), выиграл зачёт «Суперпродакшн».

В первой гонке 1600-кубового класса сошло немало участников «Туринг-Лайта», а выиграл её Андрей Севастьянов на «Фольксваген Поло». Павел Кальманович на «Калине» финишировал вторым, также до финиша добрались три представителя команды «Зенит Моторспорт»: Удалёнков, Кабаков и Коронатов (все — на «Форд Фиеста»). Шестым в общем зачёте финишировал гонщик «Национального» класса Егор Санин, что позволило ему стартовать первым во втором заезде, что нечасто удаётся гонщиком младшей категории.

Не менее драматично складывалась вторая гонка «Объединённого 2000». Череду сходов открыл Роман Голиков, которого развернуло в первом же повороте гонки, при этом кто-то из едущих позади гонщиков повредил подвеску на его автомобиле. Роман смог довести свой БМВ до боксов, в то время как на трассе из-за этого инцидента появился автомобиль безопасности. На рестарте гонки удачным манёвром отметился Олег Петриков, опередивший лидировавшего Михаила Степанова. Степанова попытался пройти ещё и Михаил Грачёв, но автомобили столкнулись и оба гонщика сошли. Затем по различным причинам сошли ещё четверо гонщиков «Туринга», причём Владимир Шешенин всего немного не доехал до финиша — сказались последствия столкновения с Олегом Чеботарёвым в середине гонки. В результате, Олег Петриков уверенно выиграл гонку, Алексей Дудукало сильно отстал, но взял «серебро», третьим финишировал Борис Лукомский из Беларуси, который не получал очков в зачёт Чемпионата России, так что формально на третье место поднялся финишировавший четвёртым Виктор Казанков из младшего класса «Суперпродакшн». Он опередил, в том числе и Станислава Минского, который выступал на более мощном «СЕАТ Леон» класса «Туринг».

К началу второй гонки «Объединённого 1600» не успел прибыть на стартовую решётку шедший четвёртым в личном зачёте «Туринг-Лайта» и одержавший больше всего побед в этом сезоне Андрей Севастьянов. Поэтому ему пришлось стартовать позади всех остальных участников «Туринг-Лайта» и «Национального», хотя он должен был начать гонку шестым. Тем не менее, Севастьянов прорывался на протяжении всейгонки и даже попал на подиум — он финишировал третьим. Победу одержал Павел Кальманович на «Ладе Калина», в борьбе опередивший Владимира Удалёнкова на «Форде Фиеста». Стартовавший с поула гонщик «Национального» Егор Санин гонку провёл неудачно и финишировал предпоследним в своём классе, победу одержал Дмитрий Брагин, Наталья Гольцова и Андрей Масленников финишировали следом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии (заблокирован)
 Результаты на сайте РАФ
 Отчёты о гонках

2013 год в автоспорте
2013
Чемпионаты России в 2013 году